Porth ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Porth (1800–1874), deutscher Schauspieler
 Karl Porth (1833–1905), deutscher Schauspieler
 Wilfried Porth (* 1959), deutscher Manager
 Willy Porth (1864–1932), deutscher Schauspieler

Porth steht für:
 Porth (Wales), Ort in Wales
 Porth (Marskrater)